Brockenbrough ist der Familienname folgender Personen:

 John White Brockenbrough (1806–1877), US-amerikanischer Jurist und Politiker der Konföderierten Staaten
 William Henry Brockenbrough (1812–1850), US-amerikanischer Politiker